

44-та артилерійська бригада — формування у складі Сухопутних військ ЗС України

44-та артилерійська бригада — формування у складі Сухопутних військ ЗС Казахстану

44-та гвардійська гарматна артилерійська бригада — формування у складі Червоної армії ЗС СРСР